Yin-Yang (En russe: Инь-Ян) est un groupe pop russe-ukrainien, finaliste de la septième saison du projet russe Fabrika Zvezd. Il est composé de Artem Ivanov, Tatiana Bogatcheva, Sergeï Ashihmin et Yulia Parshuta. Depuis le , le groupe In-Ian a réintégré la Fabrika Zvezd pour une version spéciale "Anciens participants".

Fabrika Zvezd 7 
La septième saison de Fabrika Zvezd a été conduite par les frères Meladze et est pratiquement unanimement reconnue aujourd'hui comme la meilleure pour toute l'histoire de l'émission. Au départ, Artem, Tatiana, Sergeï et Yulia étaient des participants solos au sein de la Fabrika. Yulia Parshuta a d'ailleurs quitté le projet à la suite de sa nomination. Mais c'est lors de la demi-finale que le groupe Yin-Yang a été créé et Yulia Parshuta a réintégré le jeu. Parmi les 6 finalistes, Yin-Yang obtient la troisième place laissant la victoire à Anastasia Prihodko.

Fabrika Zvezd.Vozvrachtchenie 
Le  a débuté la nouvelle saison de Fabrika Zvezd. Une saison différence puisqu'elle permet à 12 anciens participants de revenir s'affronter. Lors du premier concert de Gala, le groupe Yin-Yang a interprété la chanson Malo, da pomalu qui les a fait connaitre du grand public. Le , lors du second concert, Yin-Yang est nommé face au groupe Fabrika. Le , d'après le résultat du public, Yin-Yang est la première participante à quitter l'aventure Fabrika Zvezd.Vozvracheniè.
Peu de temps après, Yulia Parshuta quitte le groupe pour se lancer dans une carrière solo.

Discographie 
 2007 - Malo, Da Pomalu (Мало, да помалу)
 2007 - Sokhrani Menya (Сохрани меня)
 2008 - Nevesomo (Невесомо) (Tatiana Bogatcheva)
 2008 - Vse Minie (Все мине) (Artem Ivanov)
 2008 - Taya (Тая) (Yulia Parshuta)
 2008 - Po Vstretchnoï (По встречной)
 2008 - Esli Bi Ti Znal (Если бы ты знал)
 2008 - Plyus i Minus (Плюс и минус) (Gennadiï Ashihmin)
 2008 - Vsyo Sdelala Sama (Всё сделала сама)
 2008 - Karma (Карма)
 2009 - Kamikadze (Камикадзе)
 2010 - Pofig (Пофиг)
 2010 - Nie Otpuskaï Moeï Ruki (Не отпускай моей руки)
 2012 - Inoplanetyanin (Инопланетянин)
 2012 - Oh Yeah!

Vidéographie 
 2007 - Sokhrani Menya
 2008 - Karma
 2009 - Kamikadze
 2010 - Pofig
 2010 - Nie Otpuskaï Moeï Ruki
 2012 - Inoplanetyanin 

Groupe russe de pop
Groupe ukrainien de pop